Blossey ist der Familienname folgender Personen

 Hans Blossey (* 1952), deutscher Luftbildfotograf
 Petra Blossey (* 1956), deutsche Schauspielerin